Seznam brigad z zaporedno številko 74.

Seznam 
 Pehotne
 74. varnostna brigada (Wehrmacht)

 Oklepne
 74. oklepna brigada (Združeno kraljestvo)

Glej tudi